

Geografia
 Sant'Isidoro, frazione di Nardò in provincia di Lecce
 Sant'Isidoro, l'unica frazione di Quartucciu in provincia di Cagliari

Persone
 Sant'Isidoro l'Agricoltore, contadino spagnolo dell'XI-XII secolo venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Sant'Isidoro di Chio, marinaio e martire cristiano del III secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalle chiese ortodosse
 Sant'Isidoro di Siviglia, teologo e arcivescovo spagnolo del VI-VII secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Sant'Isidoro di Rostov, vero nome Isidoro Tverdislov, "stolto in Cristo" di origine tedesca del XV secolo, venerato come santo dalla Chiesa ortodossa russa
 Sant'Isidoro Gagelin, presbitero francese del XIX secolo, venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Pagine correlate 

 Chiesa di Sant'Isidoro